El término imperial (lo relativo a un imperio o a un emperador) puede referirse a las siguientes localizaciones:

 Imperial, en California, Estados Unidos;
 Imperial, una antigua división territorial de Chile;
 Imperial, en la provincia de Cañete (Perú);
 Imperial, el pueblo capital del distrito anterior;
 Imperial, barrio de Madrid en el distrito de Arganzuela;
 Imperial, una vía de Madrid que dio nombre al barrio;
 Imperial, una estación ferroviaria de mercancías situada junto a la vía anterior, hoy desaparecida;
 Imperial, ciudad estadounidense del estado de California;
 Imperial, ciudad estadounidense del estado de Nebraska;
 Imperial, localidad estadounidense del estado de Pensilvania;
 La Imperial, una ciudad que existió en el s. XVI en Chile;
 Nueva Imperial, una ciudad chilena cercana al emplazamiento de la anterior.

También puede referirse a:
 Imperial, un equipo de fútbol español;
 Imperial, marca de lujo del Chrysler activa desde 1955 hasta 1975 y entre 1981 y 1983;
 Imperial, nombre de diversos automóviles comercializados bajo la marca Chrysler desde 1926 hasta 1993;
 Imperial, prototipo de automóvil presentado por Chrysler en 2006; 
 Imperial, empresa automovilística activa desde 1901 a 1906 con sede en Mánchester, Reino Unido;
 Imperial, empresa automovilística activa desde 1904 a 1905 con sede en Croydon, Reino Unido;
 Imperial, empresa automovilística con sede en Míchigan, EE. UU. activa desde 1908 a 1916;
 Imperial, empresa automovilística activa en 1914 con sede en Londres, Reino Unido;
 Imperiales, ejércitos (y partidarios) del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en distintos conflictos de las Edades Media y Moderna (por ejemplo, en la Guerra de las Comunidades de Castilla, la Guerra de Esmalcalda o la Guerra de los Treinta Años);
 Imperial, marca de polvos de hornear de Nestlé.
 Giro Immelmann, una maniobra acrobática aérea también conocida como imperial.